Графенберг (), - один из 50-ти административных районов Дюссельдорфа (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), расположенный в восточной части города (округа 7).

Положение 
Экономико-географическое положение района Графенберг выгодное. Он расположен на транспортных путях, соединяющих центр Дюссельдорфа с городом Ратинген (Ratingen), а также на автодороге интенсивного пользования номер 7, ведущей в город Меттман (Mettmann) и Горную землю (Bergische Land). Развитие района тормозится отсутствием железнодорожных линий.

С Графенбергом граничат другие административные районы Дюссельдорфа: Герресхайм (Gerresheim),  Люденберг (Ludenberg), Рат (Rath), Мёрзенбройх (Mörsenbroich), Дюссельталь (Düsseltal) и Флингерн-Норд (Flingern-Nord). Граница с запада чётко ограничена земельной дорогой L392, а с востока - холмистыми отрогами Горной земли.

Общая характеристика и особенности 
Графенберг является одним из малых по площади районов Дюссельдорфа, занимая третье место после Карлштадта и Альтштадта. Располагаясь вдоль восточного пояса природоохранных лесов города, Графенберг привлекает к себе множество отдыхающих, а состоятельных горожан возможностью приобрести дом в экологически чистом районе. Здесь преобладают низкоэтажные частные владения. Графенберг является спальным районом Дюссельдорфа. Район не был сильно повреждён в годы Второй мировой войны, поэтому здесь много довоенных построек. Здесь также достаточно много скверов и спортивных площадок. Несколько линий общественного транспорта надёжно связывают Графенберг с центром Дюссельдорфа.

Улицы 
В Графенберге насчитывается всего 29 улиц различных типов. Это один из самых небольших административных районов Дюссельдорфа по количеству улиц. Собственно улиц (Straße) —  24. Две улицы называются аллеями (Ernst-Poesgen-Allee, Grafenberger Allee). Две улицы называются дорогами (Mörsenbroicher Weg, Pöhlenweg). Одна улица называется площадью (Staufenplatz).

Достопримечательности 
Большинство посещающих Графенберг своей целью ставят отдых в Графенбергском лесу, где для них благоустроены тропы.
 Графенбергский лес (Grafenberger Wald)
 Парк диких зверей (Wildpark). Занимает часть Графенбергского леса. Это зоопарк в природных условиях, в котором живёт примерно 100 диких зверей, частично- в вольерах. Любимое место отдыха детей.
 Восточный парк (Ostpark)
 Коптская православная церковь св. Марии (Koptische Kirche St. Maria)
 Католическая церковь св. Урсулы (St. Ursula)

Спорт 
В Графенберге работает один из самых известных в Дюссельдорфе спортивных клубов, называемый "TV Grafenberg 1888 e.V.", в котором различными видами спорта (баскетбол, бильярд, футбол, гимнастика, кикбоксинг, теннис) и в группах оздоровления занимается примерно 1000 жителей города.

Примечания

Ссылки 
 Графенберг на официальном городском сайте
 Prinzengarde jagt im Grafenberger Wald
 Der Wildpark im Grafenberger Wald
 Wildpark im Grafenberger Wald (нем. Википедия)
 Der Ostpark
 St. Marien Kirche für die Koptisch-orthodoxen in Düsseldorf
 St. Ursula (Düsseldorf-Grafenberg)

Дюссельдорф-Графенберг